Albert Pilát – czeski mykolog
 Alexandre Pilat – francuski wioślarz
 Roman Pilat – polski historyk literatury, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 Stanisław Pilat – polski pisarz, pedagog, działacz kulturalny
 Stanisław Pilat – polski chemik, pracownik Politechniki Lwowskiej
 Tadeusz Pilat – polski prawnik, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł na galicyjski Sejm Krajowy
 Władysław Pilat – polski ekonomista i socjolog, profesor Politechniki Lwowskiej

Zobacz też 
 Poncjusz Piłat